

Geografia
 Ėngel's – città della Russia

Persone 
Engels è un cognome tedesco che indica vari personaggi:

 Addy Engels – nuotatore olandese
 Adriaan Engels – musicista olandese
 August Engels – imprenditore e politico tedesco
 Björn Engels – calciatore belga
 Claudia Engels – vogatrice tedesca, nota come Claudia Waldi
 Constant Engels (1920-2018) – militare franco-belga
 David Engels – storico belga
 Dieter Engels – giudice e giurista tedesco
 Dieter Engels – calciatore tedesco
 Elisabeth Engels – insegnante tedesco 
 Erich Engels – regista e sceneggiatore tedesco
 Erich Engels – detective della polizia tedesca e leader delle SS
 Ernst Engels – avvocato e membro del Reichstag tedesco Bergrat
 Eve-Marie Engels – filosofo e biologa tedesca
 Floortje Engels – giocatore di hockey su prato olandese
 Friedrich Engels – filosofo
 Friedrich Engels – produttore tedesco
 Friedrich Eugen Engels – cantante tedesca
 Friedrich Ludwig C. Engels – militare e politico tedesco
 Gabriel Engels – pittore tedesco
 George Engels – attore tedesco
 Gerhild Engels – politico tedesco
 Gert Engels – calciatore tedesco
 Hans-Werner Engels – scrittore, editore, storico tedesco
 Hartmut Engels – politico tedesco
 Henry Engels – religioso 
 Heinz Engels – regista e direttore teatrale tedesco
 Helmut Engels – politico tedesco
 Hermann Engels – politico tedesco 
 Horus Engels – pittore tedesco
 Hubert Engels – compositore tedesco, violinista e direttore d'orchestra
 Hubert Engels – ingegnere idraulico tedesco e docente universitario
 Jaco Engels – rugbista namibiano
 Jacob Gerhard Engels – pastore evangelico tedesco
 Jacob Gerhard Engels – pastore protestante tedesco
 Jan Engels – ciclista su strada
 Joachim W. Engels – chimico tedesco
 Johann Adolf Engels – imprenditrice tedesca
 Johann Caspar Engels – imprenditore e grossista tessile
 Johannes Engels – storico tedesco
 John Engels – jazzista olandese
 John Engels – poeta statunitense 
 Joseph Engels – giurista tedesco
 Klaus Engels – calciatore tedesco
 Kurt Engels – nazista (membro Gestapo)
 Lisl Engels – pittrice austriaca
 Ludwig Engels – scacchista tedesco
 Mario Engels – calciatore tedesco
 Mary Tate Engels – scrittore statunitense 
 Michel Engels – illustratore e pittore lussemburghese
 Michael Engels – cantante, meglio noto con lo pseudonimo di Mickie Krause
 Odilo Engels – storico tedesco
 Otto Engels – tedesco chimico
 Peer Engels – scrittore olandese
 Piet Engels – politico olandese
 Pieter Engels – artista concettuale olandese
 Richard Engels – americano politico
 Rick Engles – giocatore di football americano
 Robert Engels – pittore, artista e docente d'arte tedesco
 Robert Engels – scrittore, produttore e regista statunitense
 Sarah Engels – cantante tedesca
 Stefaan Engels – maratoneta e triatleta belga
 Stefan Engels – organista tedesco
 Stephan Engels – calciatore
 Ton Engels – chitarrista e cantautore olandese
 Wera Engels – attrice tedesca
 Werner Engels – membro nazista tedesco (assassinato nella notte dei lunghi coltelli)
 William Engels – tedesco storico 
 Wolfram Engels – economista e pubblicista tedesco
 Wolfgang Engels – attore tedesco
 Wolfgang Engels – disertore della germania est

Altri progetti